Sarin – związek chemiczny
 Sarin – gwiazda